

Alimentare 
 Red Bull, un energy drink
 Krating Daeng (กระทิงแดง, toro rosso), energy drink tailandese che ha ispirato la Red Bull  
 Vodka Red Bull, un cocktail a base di Red Bull e Vodka

Economia 
 Red Bull GmbH, l'azienda produttrice della Red Bull

Sport 
 Red Bull Air Race, competizione aeronautica
 New York Red Bulls, squadra statunitense di calcio appartenente alla Red Bull gmbH
 RB Leipzig, squadra tedesca di calcio appartenente (99,5%) alla Red Bull gmbH
 Red Bull Brasil, squadra brasiliana di calcio appartenente alla Red Bull gmbH
 Red Bull Salzburg, squadra austriaca di calcio appartenente alla Red Bull gmbH
 Eishockeyclub Red Bull Salzburg, squadra austriaca di hockey su ghiaccio appartenente alla Red Bull gmbH
 Scuderia AlphaTauri, scuderia italiana di formula 1 appartenente alla Red Bull gmbH
 Red Bull Racing, scuderia austriaca di formula 1 appartenente alla Red Bull gmbH